Горинское — название нескольких населённых пунктов:
 Горинское — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Горинское — село в Брейтовском районе Ярославской области.
 Горинское — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Горинское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.